

Сен-Женгольф — муніципалітет у департаменті Верхня Савоя

Сен-Женгольф — громада в кантоні Вале